Чемпионат Литвы по международным шашкам среди мужчин 2015 — прошёл с 8 по 12 апреля по круговой системе. В турнире участвовали 8 спортсменов, в том числе 2 международных гроссмейстера (GMI), 5 мастеров ФМЖД (MF) и мастер ФМЖД среди женщин.

Перед последним туром Эдвард Бужинский и Алексей Домчев имели равное количество очков, в последнем туре играли между собой и сыграли ничью. Коэффициент оказался также одинаковый. Была проведена дополнительная партия, которая не выявила победителя. В итоге оба гроссмейстера получили золото.

Результаты 

GMI —международный гроссмейстер

MI —международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

MFF — мастер ФМЖД среди женщин

Примечания 

мужчин
2015 год в шашках
Спорт в Литве в 2015 году
Апрель 2015 года